Mannequin, een model dat kleding toont
 Mannequin (1926), een stomme film uit 1926, met Alice Joyce en Dolores Costello
 Mannequin (1937), een film uit 1937 met Joan Crawford
 Mannequin (1987), een film uit 1987 met Andrew McCarthy en Kim Cattrall
 Mannequin (boek), een boek van J. Robert Janes
 Mannequin (Cradle of Filth), een dvd-single van Cradle of Filth